Calarcá kan syfta på:

Colombia 

 Calarca (kommun i Colombia), Quindío, 
 Calarcá (ort i Colombia), Quindío,